Ђорђи Колозов (Богданци, 26. фебруар 1948 — Скопље, 13. октобар 2003) је био југословенски и македонски филмски, телевизијски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Македонски део пакла  || /
|-
| 1972. || Истрел  || /
|-
| 1973. || Смилевскиот конгрес ТВ филм || Христо Узунов
|-
| 1975. || Волшебното самарче ТВ серија || /
|-
| 1975. || Јад  || /
|-
| 1977. || Нели ти реков ТВ филм || /
|-
| 1978. || Златни години ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1981. || Црвени коњ ТВ-филм ||
|-
| 1982. || Едно лето ТВ серија || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1983. || Записник ТВ филм || /
|-
| 1983. || Кога тетин Клименте шеташе над градот ТВ филм || Меандзијата
|-
| 1984. || Јуначко колено ТВ серија || Исмаил Цакре
|-
| 1984. || Не рекох ли ти  || /
|-
| 1984. || Белото циганче ТВ серија || /
|-
| 1984 1985. || Случки од животот ТВ серија || Ставре
|-
| 1984 1985. || Легенди и преданија ТВ серија || /
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1985. || Од жад грб ТВ филм || /
|-
| 1985. || Ајде да се дружиме ТВ серија || Поче Кокале
|-
| 1986. || Среќна нова 49 ТВ-филм ||
|-
| 1987-1990. || Чук, чик Стојанче ТВ-серија ||
|-
| 1988. || Марика лета со авион ТВ филм || /
|-
| 1988 1989. || Тврдокорни ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1987 1990. || Трст виа Скопје ТВ серија || Ристо Кабџес
|-
| 1991. || Опстанок ТВ серија || Селанец
|-
| 1991. || Тетовирање   || Лале
|-
| 1991. || Поштар ТВ филм || Постар 1
|-
| 1991. || Елелига пепелига ТВ серија || /
|-
| 1986 1992. || Македонски народни приказни ТВ серија || /
|-
| 1992. || Време, живот ТВ-филм ||
|-
| 1990 1993. || Еурека ТВ серија || Константин Сергеевич Станиславски
|-
| 1994. || Пре кише ТВ-филм ||
|-
| 1994-1995. || Бумбари ТВ-серија ||
|-
| 1995. || Во светот на бајките ТВ серија || /
|-
| 1995. || Бус за дус ТВ мини серија || /
|-
| 1996. || Батко Гого нема Пари ТВ-филм ||
|-
| 1999. || Каца ТВ филм || Трајце
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Погрешно време ТВ-серија ||
|-
| 2000-2001. || Светот има осум страни ТВ-серија ||
|-
| 2001. || Прашина ТВ-филм ||
|-
| 2003. || Последниот фалцер ТВ филм || Грбавиот
|-
| 1993 2003. || Македонски народни приказни 2 ТВ серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1948.
Умрли 2003.
македонски глумци
Југословенски глумци